Фикароло () — коммуна в Италии, располагается в провинции Ровиго области Венеция.

Население составляет 2764 человека, плотность населения составляет 163 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 45036. Телефонный код — 0425.

Покровителем коммуны почитается святой мученик Антонин Памьерский, в честь которого освящён .

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта